Wallerand Léonce Alcée Lagroy de Croutte de Saint-Martin, 1812-1889, général français ;
 Léonce Lagroy de Croutte de Saint-Martin, 1845-1924, général de brigade français, neveu du général Wallerand-Léonce-Alcée Lagroy de Croutte de Saint-Martin.